Dobrodol je lahko:
 Dobrodol, Hrvaška
 Dobrodol, Srbija